The Ring – film Alfreda Hitchcocka z 1927 roku
 The Ring: Krąg – film Hideo Nakaty z 1998 roku
 The Ring – remake Gore’a Verbinskiego z 2002 roku
 The Ring – amerykańskie czasopismo o tematyce bokserskiej
 The Ring – Nürburgring, tor wyścigowy w Nürburg, w górach Eifel